Neophasma är ett släkte av insekter. Neophasma ingår i familjen Pseudophasmatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spökskräckor
Neophasma